Le Windy City Open masculin 2015 est l'édition 2015 du tournoi de squash Windy City Open qui se déroule à Chicago du  au . Cette édition fait partie des PSA World Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée. Nick Matthew gagne son second Windy City Open, en battant Mohamed El Shorbagy en finale.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de , dotation identique au tableau féminin. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open
 Windy City Open féminin 2015
 Saison 2014-2015 de la PSA
 El Gouna International 2015

Liens externes 
 
 PSA World tour

Masculin 2015
Sport à Chicago en 2015
Sport aux États-Unis en février 2015
Sport aux États-Unis en mars 2015
PSA World Series 2015